Hunter är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn, som är vanligt i engelskspråkiga länder. Namnet är det engelska ordet för jägare. Med den betydelsen ingår det i en lång rad oöversatta artikelöverskrifter om musik, film, tv, bäcker, serier och spel. Med efternamnet som utgångspunkt ingår det i geografiska namn, främst i områden som befolkats av engelsktalande.

Personer med efternamnet Hunter
 Alberta Hunter
 Andrew Hunter
 Anthony Hunter
 Archibald Hunter (militär)

 Basshunter
 Bonnie McElveen-Hunter

 C. J. Hunter (1968–2021), amerikansk före detta friidrottare (kulstötare)

 Dale Hunter
 Danny Hunter
 Dave Hunter
 David Hunter
 Duncan Hunter, flera personer
 Duncan D. Hunter, (född 1976), amerikansk politiker
 Duncan L. Hunter (född 1948), amerikansk politiker

 Elizabeth Hunter Holt
 Evan Hunter

 Francis Hunter

 George Hunter

 Harold Hunter
 Holly Hunter
 Howard W. Hunter

 Ian Hunter
 Ian Hunter (skådespelare)

 Jeffrey Hunter
 John Hunter, flera personer
 John Hunter (författare), pseudonym för Todhunter Ballard (1903–1980), amerikansk författare
 John Hunter (läkare) (1728–1793), skotsk läkare
 John Hunter (New South Wales) (1737–1821), brittisk sjöofficer, forskare och ämbetsman
 John Hunter (roddare) (född 1943), nyzzeeländsk roddare
 John Hunter (senator) (död 1802), amerikansk politiker, senator för South Carolina

 Kathryn Hunter
 Kim Hunter
 Mark Hunter
 Mark Hunter (ishockeyspelare)
 Martin Hunter
 Mary Hunter Austin
 Morii Hunter
 Meredith Hunter
 Mollie Hunter
 Norman Hunter
 Paul Hunter
 Paul Hunter (regissör)
 Richard C. Hunter
 Rita Hunter
 Robert Hunter, flera personer
 Robert Hunter (cyklist)
 Robert Hunter (låtskrivare)
 Robert Hunter (politiker)
 Robert M.T. Hunter
 Ross Hunter
 Ryan Hunter-Reay
 Tab Hunter
 Tim Hunter
 Trent Hunter
 William Hunter, flera personer
 William Hunter (anatom)
 William Hunter (psalmförfattare)
 William Hunter (senator)
 William Wilson Hunter

skotska efternamn
Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken